Pertuis peut faire référence à :

Pertuis maritime ou fluvial 
 Pertuis maritime, détroit entre une île et le continent ou entre deux îles :
 le pertuis Breton entre l'île de Ré et le continent ;
 le pertuis d'Antioche entre l'île d'Oléron et l'île de Ré ;
 le pertuis de Maumusson entre l'île d'Oléron et la presqu'île d'Arvert ;
 le pertuis Rostan dans les Hautes-Alpes au nord de L'Argentière-la-Bessée.
 Dans un port ou chantier de construction ou de réparation navale, un pertuis désigne une ouverture d'accès dans une cale sèche ou un bassin.
 Pertuis, ouverture dans un barrage de moulin destinée à laisser passer les bateaux.

Toponyme

France 
 Pertuis, commune et chef-lieu de canton du Vaucluse ;
 Le Pertuis, commune du Velay dans la Haute-Loire ;

Suisse 
 Col de Pierre Pertuis, passage dans le Jura bernois.

Articles connexes 
 Maupertuis (Manche) (50410) est une commune de la Manche ;
 Nouaillé-Maupertuis (86340) est une commune de la Vienne ;
 Roquepertuse est un plateau et un site archéologique de la commune des Bouches-du-Rhône ;
 Saint André de Roquepertuis (30630) est une commune du Gard.
 Millepertuis

Voir aussi